Гольфо-Дульсе (), «сладкий залив» — небольшой залив в восточной части Тихого океана, омывает юго-западный берег Коста-Рики, провинции Пунтаренас, отделяет полуостров Оса от материковой части Коста-Рики. На берегах залива расположено несколько городов: Гольфито, Инву, Пуэрто-Хименес и другие. Наиболее крупные реки: Кото-Колорадо, Эскинас.

Заливы Тихого океана
Заливы Коста-Рики